Лев I Данилович (ок. 1228 — ок. 1301) — князь Перемышльский (ок. 1240—ок. 1301), Белзский (1245—1269), Холмский и Галицкий (1264 — ок. 1301 г., до 1269 года вместе с братьями Шварном Даниловичем и Мстиславом), князь Волынский (после 1292). Полководец и дипломат Древней Руси. Второй сын Даниила Романовича Галицкого, из волынской ветви Рюриковичей. Двоюродный брат великого князя владимиро-суздальского Александра Ярославича Невского (их матери были сёстрами, дочерями Мстислава Мстиславича Удатного), черниговского князя Романа Михайловича Старого (сестра Даниила была замужем за Михаилом Черниговским).

В иностранных источниках в связи с событиями 1299 года дважды назван «королём Галицким», хотя в отличие от отца и сына, официально никогда не короновался. Согласно «Синопсису Киевскому», Лев после смерти отца также титуловался Киевским князем, однако, согласно исследованиям Г. Ю. Ивакина, галицкие князья в указанное время Киевом не владели.

Ранняя биография 
Выступает на историческую сцену в 1240 году, когда князь Даниил вместе с ним уехал в Венгрию с целью заключения с королём Белой IV союза против монголо-татар.

Лев впервые принял участие в военном походе в 1245 году — вместе с отцом и дядей Василько Романовичем выступил против бывшего новгородского князя Ростислава Михайловича, участвовал в Ярославском сражении. Для укрепления союза с Венгрией в 1246 году (по данным первоисточника в 1251) женился на Констанции Арпад — дочери Белы IV.

С 1252 года вместе с отцом воевал против монголо-татар, которых возглавлял темник Куремса. Руководя войском, полученным от отца, Лев разбил большое войско Куремсы под Луцком. Также участвовал в походе Даниила на ятвягов (1255—1256). Принимал участие в галицко-татарском походе на Литву в конце 1250-х годов.

Правление 
После смерти своего отца Даниила Романовича Галицкого в 1264 году князь Лев получил в наследство Галич, Перемышльское княжество и названный его именем Львов, а после смерти младшего брата Шварна Даниловича (ок. 1269 года) — также Холмское и Дрогочинское княжества.

Лев Галицкий заявил о своих притязаниях на литовский великокняжеский престол, однако поссорился с Войшелком. Для примирения они были приглашены в гости волынским князем Василько Романовичем. Войшелк не хотел ехать, но Василько пообещал литовскому правителю защиту, и в апреле 1267 года князь прибыл на встречу со Львом. Застолье прошло удачно, и вскоре Войшелк вернулся в монастырь, а Василько — во Владимир-Волынский. Но в эту же ночь Лев приехал к Войшелку в монастырь, предложив ему продолжить застолье. Вскоре однако между Львом и Войшелком завязалась драка, и Лев убил литовского князя.

После убийства Войшелка Лев Даниилович вновь заявил о выдвижении своей кандидатуры на литовский княжеский престол, но ничего не добился. В 1268 году на престол Великого княжества Литовского взошел холмский князь Шварн Данилович, а после его смерти на нем утвердился князь Тройден. 

В 1269 и затем в 1273—1274 годах вместе с братом Мстиславом Лев Даниилович пришёл на помощь двоюродному брату волынскому князю Владимиру Васильковичу в борьбе с литовским племенем ятвягов, завершившейся «победою и честью великою».

По некоторым сведениям, в 1272 году перенёс столицу Королевства Руси из Холма во Львов. Он поддерживал живые дипломатические связи с Королевством Богемией, Королевством Венгрией, Великим княжеством Литовским, Тевтонским орденом.

После смерти короля Польши Болеслава V Стыдливого - представителя династии Пястов в 1279 году Лев Даниилович в союзе с чешским королём Вацлавом II пытался захватить Краков. Так как Болеслав, приходившийся Льву свояком (жена Льва Констанция была родной сестрой Кунигунды, жены Болеслава), умер бездетным, Лев стал претендовать и на польский королевский трон, но краковские вельможи избрали князем правителя Серадза и Ленчицы Лешека Чёрного. После этого Лев обратился за помощью к золотоордынскому беклярбеку Ногаю, который послал татарские войска на помощь Льву. Поход Льва Данииловича на Краков 1280 года был неудачен: по сказаниям польско-литовских хроник, он потерял 7 знамён, 8 тыс. убитыми и 2 тыс. пленными.

В 1281 году король Польши Лешек Чёрный в целях мести Льву Данииловичу вторгся с отрядом на территорию Галицкого княжества. Он взял город Перевореск (Пршеворск), сжег его, а всех жителей перебил. Другой польский отряд численностью 200 человек вошел в волынские земли у Берестья (Бреста). Поляки разорили с десяток сел и пошли назад. Но жители Берестья во главе с воеводой Титом, всего около 70 человек, напали на поляков, убили 80 человек, остальных взяли в плен и возвратили все награбленное. В том же году началась очередная междоусобная война между Лешком Черным, Конрадом II Черским и Болеславом II Мазовецким (последние двое были внуками Даниила Галицкого). Причём Лев Даниилович поддержал Болеслава Мазовецкого, однако до смерти Лешка Черного в 1288 году новых открытых конфликтов с Польшей не происходило.

В 1283 году хан Золотой Орды Тула-Буга собрался в поход на Польшу и приказал Льву идти с ним. Но, узнав, что темник Ногай опередил его, хан остался во владениях Галицкого короля. Формально он не осаждал Львов, но не давал жителям города выйти из-за его стен за съестными припасами, отчего многие умерли от голода. В итоге за время стояния татар под стенами Львова Лев потерял 25 тысяч человек.

Лев Даниилович присоединил к Галицко-Волынскому княжеству часть Закарпатья с городом Мукачево (ок. 1280 года). Также он, воспользовавшись неразберихой правителей Польши и Чехии, покорил Люблинскую землю (ок. 1292). Ещё при жизни своего бездетного двоюродного брата князя Владимира Васильковича он пытался добиться завещания его удела себе или своему сыну Юрию, но Владимир завещал свою волость Мстиславу Даниловичу, князю Луцкому. 

В 1289 году Владимир Василькович умер, а после смерти Мстислава (после 1292) Лев принял Волынь под свою руку. Вместе с татарами в 1287 году Лев предпринял неудачный поход на Польшу. В июле 1289 года он совершил поход в Силезию, захватив богатую добычу, а в 1290 году участвовал в войне Болеслава Земовитовича с Генрихом IV Пробусом, князем Вратиславским.

Незадолго до своей смерти в 1301 году Лев Даниилович ходил походом на Польшу и вернулся «с большой добычею и полоном».

После ликвидации сарайским ханом Тохтой улуса темника Ногая (1299 г.) фиксируется отъезд части галицко-волынской знати на московскую службу (что в 1301—1303 уже имело следствием распространение власти московских князей на весь бассейн р.Москвы, с Можайском и Коломной), а также отъезд киевского митрополита во Владимир в связи с падением доходов. Однако после этого Понизье вернулось под контроль галицких князей..

Умер Лев в 1301 году, передав корону и владения своему старшему сыну Юрию.

Образ в кино 
 Даниил — князь Галицкий (СССР) (1987), режиссёр Ярослав Лупий. В роли Льва Даниловича — Сергей Быстрицкий
 Король Данило (Украина) (2018), режиссёр Тарас Химич, в роли Льва Даниловича — Саша Манзель

Семья и дети 
Дети Льва Даниловича от брака с Констанцией Венгерской, дочерью венгерского короля Белы IV:
 Юрий Львович, король Руси, наследник отца
 Анастасия (ум. 12 марта 1335), жена куявского князя Земовита Добжиньского (ум. 1309/14)
 Святослава (ум. 1302), монахиня 
 Агриппина (годы жизни неизвестны), предположительно (по версии А.А. Горского), жена Московского князя Даниила Александровича (1261—1303)

Предки

См. также 
 Битва под Гозлицей

Примечания

Ссылки 
 Генеалогия Льва Даниловича

Князья галицко-волынские
Рюриковичи по алфавиту
Правители Европы XIV века
Военачальники Галицко-Волынского княжества
Романовичи (Рюриковичи)
Правители Европы XIII века
Персоналии XIII века